, literalmente «segunda calle» en japonés, puede referirse a:

 Emperador Nijō.- 78° Emperador de Japón.
 Emperador Go-Nijō.- 94° emperador de Japón.
 Castillo Nijō.- Castillo japonés ubicado en Kioto, Japón.
 Nijō (Fukuoka).- Pueblo japonés.
 Familia Nijō.- Una de los cinco familias regentes, descendientes del clan Fujiwara.
 Lista de miembros destacados de la familia Nijō

Apellidos japoneses